Ristisalmensaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ristisalmensaaret (ö i Finland), Södra Karelen, Villmanstrand,  (2 ha)
2. Ristisalmensaaret (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (10 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar